Sepioteuthis loliginiformis är en bläckfiskart som först beskrevs av Eduard Rüppell och Leuckart 1828.  Sepioteuthis loliginiformis ingår i släktet Sepioteuthis och familjen kalmarer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kalmarer
loliginiformis